Авсеенко () — украинская фамилия. Известные носители:
 Авсеенко, Василий Григорьевич (1842—1913) — русский беллетрист, критик и публицист.
 Авсеенко, Владимир Лаврович (1917—2002) — советский военачальник, генерал-полковник инженерных войск.
 Авсеенко, Лидия Васильевна (род. 1914) — советская работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Авсеенко, Наталья Анатольевна (род. 1975) — российский фридайвер.
 Авсеенко, Пелагея Максимовна (1915—1975) — советская работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Авсеенки — украинский казацко-старшинский, позднее дворянский род, происходивший из Речи Посполитой.
 Овсиенко